Appelberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 358 personer bosatta i Sverige. Det snarlika namnet Apelberg bars vid samma tid av 29 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Appelberg
 Bertel Appelberg (1890–1977), finländsk förläggare
 Carin Appelberg-Sandberg (1889–1960), svensk skådespelare
 Carl Magnus Appelberg (1826–1896), svensk läkare
 Ellen Appelberg (1878–1960), svensk skådespelare
 Fredrik Appelberg (1838–1921), svensk politiker
 Gustaf Appelberg (1871–1938), svenskt justitieråd
 Gustaf Appelberg (född 1955), svensk skådespelare
 John Appelberg (1872–1937), svensk frälsningsofficer
 Karl Adolf Appelberg (1851–1915), finländsk kyrkohistoriker
 Karl Joel Appelberg (1853–1921), finländsk ingenjör, flottningschef, hedersordförande i Teknologföreningen
 Ossian Appelberg (1852–1902), svensk ingenjör
 Per Appelberg (1837–1891), svensk arkitekt
 Per Appelberg (1928–2002), svensk skådespelare
 Runar Appelberg (1889–1917), finländsk militär
 Sture Appelberg (1885–1947), svensk journalist och författare
 Thyra Appelberg (1876–1962), målare och tecknare

Källor

Vidare läsning 
 

Svenska efternamn